Cikladi su jedna od grčkih prefektura, dio periferije Južni Egej.

Općine i zajednice 

Cikladi

en:Cyclades